Топчибашев () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Топчибашев, Алимардан-бек (1863—1934) — азербайджанский юрист, журналист, общественный деятель, политик.
 Топчибашев, Мирза Джафар (1790—1869) — российский учёный востоковед, тайный советник. Дядя Алимардан-бека Топчибашева
 Топчибашев, Мустафа Агабек оглы (1895—1981) — азербайджанский советский учёный-хирург, профессор.
 Топчибашев, Рашид-бек (1900—1926) — секретарь делегации правительства Азербайджана на Парижской мирной конференции (1919-1920), эмигрант.

Топчибашева 
 Топчибашева, Рейхан Ибрагим кызы (1905—1970) — азербайджанский советский художник.